Thorens-Glières, comune francese
 Thorens (azienda), casa svizzera di produzione di apparecchi per alta fedeltà